Strömsberg (Karlskrona), een plaats in de Zweedse gemeente Karlskrona in het landschap Blekinge.
 Strömsberg (Tierp), een plaats in de Zweedse gemeente Tierp in het landschap Uppland.